św. Joanna (postać biblijna) - towarzyszyła Jezusowi Chrystusowi i apostołom w czasie podróży po Galilei
 św. Joanna z Balneo (zm. 1105) – włoska kamedułka
 św. Joanna d’Arc (1411/1412 – 1431) – francuska bohaterka narodowa
 św. Joanna de Valois (1464–1505) – królowa Francji
 św. Joanna de Lestonnac (1556–1640) – francuska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Naszej Pani
 św. Joanna de Chantal (1572–1641) – francuska zakonnica, współzałożycielka wizytek
 św. Joanna Delanoue (1666–1736) – francuska zakonnica, założycielka zgromadzenia św. Anny od Opatrzności Bożej Służek ubogich
 św. Joanna Antyda Thouret (1765–1826) – francuska zakonnica, założycielka Sióstr Miłosierdzia
 św. Joanna Bichier des Ages (1773–1838) – francuska zakonnica, założycielka zgromadzenia Sióstr Krzyża (Filles de la Croix)
 św. Joanna Beretta Molla (1922–1962) – włoska lekarka

 Inne
 Święta Joanna – sztuka teatralna George’a Bernarda Shawa

Zobacz też: Błogosławiona Joanna